Radino (, ) – nazwa toponimów

Bułgaria 
 Radino – wieś w obwodzie Gabrowo

Rosja 
 Radino – wieś w obwodzie iwanowskim
 Radino – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Radino – wieś w obwodzie riazańskim

Strony ujednoznaczniające